В данной статье приведен список памятников истории и культуры города Киева, включенных в первую часть книги «Киев» свода памятников истории и культуры Украины, которая была издана в 1999 году.

Следующие части: часть 2 (М—С) (2004), часть 3 (С—Я) (2011).

Условные обозначения типа достопримечательности:

 А — археологическая
 А — архитектурная
 И — историческая
 М — монументального искусства
 Мб — градостроительная

Часть 1, А—Л

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

К

Л

Обозначения 
 Название раздела  Опасность утери Уничтожен  Обычный объект

См. также 
 Список памятников истории и культуры Киева (М—С)
 Список памятников истории и культуры Киева (С—Я)

Примечания

Ссылки 
 Звід пам’яток історії та культури України: Енцикл. вид.: У 28 т. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. — К.: Голов. ред. Зводу пам’яток історії та культури при вид-ві «Українська Енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1999. — Кн. 1. — Ч. 1. — Київ. — А — Л. — 608 с.